Bauböck ist der Nachname von:
Max Bauböck (1897–1971), österreichischer Heimatforscher
Rainer Bauböck (1953), österreichischer Politologe und Soziologe